FK Nevėžis är en fotbollsklubb från staden Kėdainiai i Litauen som grundades 1945. Klubben spelar i A lyga – den litauiska förstadivisionen.

Meriter 
 Klubben var litauiska mästare: 1966, 1972, 1973
 Silver (2): 1968, 1969
 Brons (2): 1967, 1970
 Litauiska Cupen : 
 Vinnare (5): 1967, 1968, 1970, 1972, 1973
 Finalist (1): 1982

Placering tidigare säsonger

Trupp 2023 
Uppdaterad: 11 mars 2023

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Tränare 
  Vitalijus Stankevičius (sedan december 2017 – maj 2021)
  Darius Gvildys (sedan maj 2021 – ...)

Kända spelare 
  Darius Maciulevičius, (2010)
  Julius Kasparavičius, (2021)

Källor

Externa länkar 
 Officiell Hemsida
 alyga.lt
 Soccerway

Nevėžis
Nevėžis